Edward (jezero), jezero na Nilu,
 Otok Princa Edwarda, kanadska pokrajina
 Otoci Princa Edwarda, otočje u Indijskom oceanu
 Edwardov sindrom, genetski poremećaj